Пахино — название населённых пунктов в России:

 Пахино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Пахино — деревня в Демянском районе Новгородской области.